KKG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Konawaruk (Repubblica Cooperativa di Guyana)